El Condado de Jones es el nombre asignado a seis condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Jones (Georgia)
 Condado de Jones (Iowa)
 Condado de Jones (Misisipi)
 Condado de Jones (Carolina del Norte)
 Condado de Jones (Dakota del Sur)
 Condado de Jones (Texas)